Схелфхаут () — фамилия:
 Схелфхаут, Андреас (1787—1870) — нидерландский художник-пейзажист.
 Схелфхаут, Виллем (1874—1951) — нидерландский шахматист.
 Схелфхаут, Лодевейк  (1881—1943) — голландский художник и график.